Popovići su malo selo u Karlovačkoj Županiji. Pripada općini Josipdol.

Stanovništvo
U Popovićima živi stanovništvo srpske nacionalne manjine i pravoslavne vjeroispovijesti. Tokom godina mlado stanovništvo se sve više i više iseljava u veće gradove zbog manjka radnih mjesta. Danas u selu živi 20-ak stanovnika od čega je samo 5-ero djece u dobi od 8 do 16 godina.

Općenito
U središtu sela se nalazi pravoslavna crkva Svetog Arhangela Gavrila i Mihaila te uz istu je i groblje. Crkva je sredinom 18. stoljeća prebačena iz obližnjeg sela Kokani. Trebala je biti izgrađena u Josipdolu lijevo od križanja na Staroj cesti, no pri prijevozu u Popovićima je na kolima koja su prevozila zvono puknuo kotač. Crkveni vrh u Plaškom je to smatrano božjim znakom da crkva treba ostati u Popovićima gdje stoji još i danas. Od tada je u nekoliko navrata obnovljena. Posljednja obnova započeta je 2010. godine izmjenom krova na tornju, a završena je 2013. obnovom unutrašnjeg prostora kada ju je svečano blagoslovio episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim. Stanovništvo sela se ponajviše bavi ratarskom i poljodjelskom djelatnošću.

Povijest
Prema narodnoj predaji Popovići su na ovo područje došli iz Crne gore da bi pomogli u borbi s Turcima to jest u obrani grada Modruša i utvrde Tržan.

Naselja u Karlovačkoj županiji